Список серий драматического телесериала «Клиент всегда мертв», созданного сценаристом Аланом Боллом. Телесериал выходил в эфир на кабельном канале HBO с 3 июня 2001 года по 21 августа 2005 года. Сериал рассказывает о взаимоотношениях в жизни семьи Фишер — владельцев похоронного бюро.

Сериал насчитывает 5 сезонов, состоящих из 63-х эпизодов.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (2001)

Сезон 2 (2002)

Сезон 3 (2003)

Сезон 4 (2004)

Сезон 5 (2005)

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов на HBO.com
 

Клиент всегда мёртв